L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Chine se déroule du  au  à Pékin, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Filip Polášek celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios et du Russe Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Sam Querrey et Mikhail Kukushkin.

Pendant le tournoi 
Revenant progressivement à la compétition après avoir subi une opération à la hanche en , Andy Murray s'offre pour son entrée en lice Matteo Berrettini, demi-finaliste en titre de l'US Open. Il s'incline en quarts de finale face à Dominic Thiem, la tête de série  de ce tournoi.

Lauréats 
En simple, Dominic Thiem remporte le  ATP de sa carrière en simple, son  de la saison, en écartant en finale Stéfanos Tsitsipás.

En double, Ivan Dodig et Filip Polášek décrochent leur  ATP ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2019) (tournoi féminin)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Chine
ATP 2019
Tennis en Chine en 2019
Compétition de tennis à Pékin
Tennis en septembre 2019
Tennis en octobre 2019